Звонкий альвеоло-палатальный сибилянт — мягкий шипящий согласный звук, также называемый звонкий альвеопалатальный фрикатив, звонкий альвеопалатальный щелевой согласный. В транскрипции МФА обозначается символом [ʑ], а в X-SAMPA — [z\].

Свойства 

 Звук звонкий, что значит, что при его произношении голосовые связки вибрируют.
 Способ образования — свистящий щелевой, то есть воздух направляется по желобку на спинке языка на острый конец зубов, вызывая высокочастотное дрожание.
 Место образования — десенно-твердонебный, то есть он артикулируется передней частью языка, а средняя часть языка поднимается к твердому небу.
 Это ротовой согласный, то есть воздух выходит через рот.
 Это центральный согласный, то есть воздух проходит над центральной частью языка, а не по сторонам.
 Механизм образования воздушной струи — лёгочный экспираторный, что значит, что звук производится выталкиванием воздуха из лёгких через речевой тракт, а не через голосовую щель или рот.

В русском языке 
В русском литературном языке [ʑ:] (обычно обозначается [ж❜:] или [ж̅’]) может встречаться внутри корня на месте сочетаний -жж- и -зж-; на месте сочетаний щ + любой звонкий звук из {б г д ж з} (Пример: товарищ генерал), а также в слове дождь и однокоренных, а также [ʑ] (обозначается [ж❜]) может встречаться в заимствованных словах: жюри, Жюль, жюльен.

Список слов, в которых может встретиться [ʑ:] (этот звук встречается и в их производных):
 Буквосочетание -жж- в корне слова:
 дрожжи
 вожжи
 жужжать
 можжевельник
 можжуха (то же, что и можжевельник отсюда фамилия Можжухин)
 яжжить (есть вариант написания язжить)
 можжеря (отсюда фамилия Можжерин)
 в производных от глагола жечь (прожженный, жжение, жжёт…)
 можжира (устар. мортира)
В словах межжаберный, межжелудочковый и подобных читается не [ж❜:], а [ж:] (МФА — ʐ)
 Буквосочетание -зж-
 брезжить
 брюзжать
 визжать
дребезжать
 уезжать, 
 мозжи́ть (есть вариант написания можжи́ть)
 Мозжуха (деревня в Кемеровской области) 
размозжи́ть
 брызжет
 позже
 мозжечок
 загромозжу
В словах вида приставка на з, с + корень на ж читается [ж:] (МФА — ʐ).
 В слове дождь и его производных (в форме слова дождь происходит оглушение звука [ж❜:], если следующее слово не начинается на любой звук из {б г д ж з})
 на месте буквосочетаний щ + любой звук из {б г д ж з}
 вещдок
вещба (прорицание)

В других языках

Примечания 

Сибилянты
Фрикативные согласные
Альвеоло-палатальные согласные